Andres či Andrés může být:

 příjmení
 Adam Andres – pseudonym spisovatelky Veroniky Válkové (* 1970)
 Bedřich Andres (1898–1960) – český právník
 Benjamín Julián Andrés (Vicente Alonso; 1908–1934) – španělský řeholník a mučedník.
 Dušan Andrés (* 1971) – český žokej
 František Augustin Andres (1895–1943) – český sokolský odbojář popravený nacisty
 Guillermo Andrés López (* 1992) – španělský fotbalový útočník
 Jan Evangelista Andres (1783–1825) – český lékárník a amatérský divadelník

 jiné významy

 Andres (Pas-de-Calais) – francouzská obec v departementu Pas-de-Calais